Бельпберг:

 Бельпберг — бывшая коммуна в кантоне Берн, Швейцария.
 Бельпберг — гора в кантоне Берн, Швейцария.